Sebert ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Sebert, französischer Fechtmeister
 Günter Sebert (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Hippolyte Sebert (1839–1930), französischer Ballistiker
 Kesha Sebert, Künstlername Kesha,  US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 Louis Sébert (1814–1876), französischer Politiker

Siehe auch:

 Seibert, Seybert, Seyberth
 Siebert
 Seber, Seeber